Joinville kan syfta på:

Antarktis 

 Joinvilleön, ö,

Brasilien 

 Joinville (kommun), Santa Catarina, 
 Joinville, ort, Santa Catarina, 
 Joinville (flygplats), Santa Catarina,

Frankrike 

 Joinville-le-Pont, departementet Val-de-Marne i regionen Île-de-France, 
 Joinville, Haute-Marne, kommun, Département de la Haute-Marne,